Дитячий конкурс пісні Євробачення 2005 — третій дитячий конкурс пісні Євробачення, відбувся 2005 року у Гасселті, Бельгія.

Перше місце посіла учасниця від Білорусі Ксенія Ситник з піснею «Мы вместе».

Результати голосування

Див. також 

 Дитячий конкурс пісні Євробачення

Примітки

Джерела 
 
 Офіційний сайт дитячого конкурсу пісні Євробачення 
 «Детское Евровидение» на ESCKaz.com

Дитячий пісенний конкурс Євробачення
2005 у телебаченні
2005 у Європі